Cynodon Pers. – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 Cynodon Spix & Agassiz, 1829 – rodzaj ryb z rodziny Cynodontidae
 Cynodon Cuvier, 1829 – synonim rodzaju Cynodon Spix & Agassiz, 1829